Clifton Mills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clifton Mills (Kentucky), im Breckinridge County
 Clifton Mills (West Virginia), im Preston County